Betriebsraum steht für:
 Betriebsraum (Fernmeldeturm), für die Fernmeldeeinrichtungen reserviertes Volumen im Inneren eines Fernmelde- oder Fernsehturms
 Betriebsraum (Talsperre), nutzbares Volumen einer Talsperre oder einer Stauanlage
 Betriebsraum für Aufzüge, Objekt zahlreicher Vorschriften und Verordnungen
 Elektrischer Betriebsraum, Betriebsraum für elektrische Anlagen
 Betriebsraum, Steuerrechtsobjekt u. a. in privat genutztem Eigentum